Eda steht für:

 Eda (Name), ein Vor- und Familienname
 Eda (Gemeinde), Gemeinde in Schweden
 Eda (Eda), Ort in der schwedischen Gemeinde Eda

EDA steht als Abkürzung für:
 EDA-Kosten, das Nicht-Miteinbeziehen schon vorhandener Kosten bei der Kostenrechnung
 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
 Electronic Design Automation, Software zum Entwurf von Schaltungen in der Elektronik
 Elektronischer Datenaustausch
 Elektrodermale Aktivität, psychophysiologische Messmethode der elektrischen Spannung der Körperoberfläche
 Eniea Dimokratiki Aristera, die Vereinigung der Demokratischen Linken in Griechenland
 Epiduralanästhesie, siehe Periduralanästhesie
 Estimation of Distribution Algorithmus, eine Verallgemeinerung genetischer Algorithmen
 Ethylendiamin, eine chemische Verbindung
 European Dairy Association, siehe Europäischer Milchindustrieverband
 European Defence Agency, siehe Europäische Verteidigungsagentur
 European Democratic Alliance, die Fraktion der Sammlungsbewegung der Europäischen Demokraten im Europäischen Parlament
 European Dental Association, europäischer Dachverband zahnmedizinischer Fortbildungsorganisationen
 European Dyslexia Association, europäischer Dachverband für Legasthenie
 Event-driven Architecture, die ereignisgesteuerte Architektur in der Softwareentwicklung
 Explorative Datenanalyse, ein Teilgebiet der Statistik zur Aufdeckung vorhandener Strukturen in Daten

Siehe auch: 
 Edda (Begriffsklärung)

Abkürzung